Ярослава — славянское личное женское имя.
 (1110) Ярослава — типичный астероид главного пояса, который был открыт советским астрономом Григорием Неуйминым.